Cette liste recense les éléments du parc de BB 7200, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

État du matériel 
Les BB 7200, encore en service, sont gérés par six Supervisions techniques de flotte (STF) :
 « STF Infrarail » (SLI) ;
 « STF Bourgogne Franche-Comté » (SBF) ;
 « STF locomotives électriques Fret » (SLE) ;
 « STF Centre-Tours » (SCT) ;
 « STF Voyages IC » (SVI) ;

BB 7200 initiales 

 BB 7209 : radiée le  à la suite d'une collision survenue le  au triage de Béziers-Capiscol (Hérault).
 BB 7210 : radiée à la suite d'un incendie le 18 juin 2001.
BB 7220 : radiée après une collision avec un autre train en mai 2009.
 BB 7258 : dernière de sa série de BB 7200 avec la livrée Corail +, qui n'est pas radiée.
 BB 7299 : accident lors de la mission Intercités 14145 Toulouse-Matabiau – Bayonne le , en l'occurrence un heurt avec une voiture au  (jouxtant la gare de Cazères, en Haute-Garonne).
 BB 7321R : livrée unique. Aucune autre locomotive ne porte cette livrée.
 BB 7348: victime d'un incendie à Toulouse en mai 2006.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Île-de-France Mobilités

7200
Locomotive électrique 1500 V
Matériel roulant SNCF Voyages
Matériel roulant Intercités
Matériel roulant de Fret SNCF
Matériel roulant du TER
Matériel roulant Transilien
Locomotive Alstom
Matériel roulant du TER Nouvelle-Aquitaine
Matériel roulant du TER Bourgogne-Franche-Comté
BB 7200